Юрівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Юрівська сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Юрівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Любарський район
 Юрівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Олевський район
 Юрівська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Юрівська сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 Юрівська сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район

Див. також 
 Юр'ївська сільська рада
 Юрченківська сільська рада